La finale de la Coupe UEFA 1979-1980 est la  de la Coupe de l'UEFA. Elle se déroule en matchs aller-retour les  et , respectivement au Bökelbergstadion de Mönchengladbach et au Waldstadion de Francfort-sur-le-Main et voit une confrontation ouest-allemande entre le Borussia Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort.

Le score à l'issue des deux rencontres est de 3 buts partout (3-2 à l'aller pour Mönchengladbach, 1-0 au retour pour Francfort). Francfort remporte le trophée grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur (les deux buts inscrits au match aller sur le terrain adverse). Il s'agit du premier titre européen de Francfort.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1979-1980
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1979-1980

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1979-1980

Notes et références 

1979-1980
Compétition de football en Allemagne
Événement sportif en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Événement sportif à Francfort-sur-le-Main
Face-à-face du Borussia Mönchengladbach
Face-à-face de l'Eintracht Francfort
Football en 1980
Sport en Allemagne en 1980
Sport en mai 1980